peut faire référence à différentes unités militaires de plusieurs pays.

le  du corps expéditionnaire canadien

le

le  bataillon alpin de forteresse de la  alpine de forteresse
 le  de chasseurs alpins
 le  de tirailleurs sénégalais
 le  de transmissions